Fantasio est un opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux de Jacques Offenbach, livret de Paul de Musset d'après la pièce Fantasio de son frère Alfred de Musset, créé le  à l'Opéra-Comique. Considéré de nos jours comme un chef-d'œuvre, l'opéra ne sera représenté que 14 fois avant de sombrer dans l'oubli.

Il existe à ce jour un enregistrement radiophonique de 1957, en version allemande remaniée. Une reprise a eu lieu à l'Opéra-théâtre de Metz en 2000, dans une mise en scène de Vincent Vittoz. Une version révisée a été créée au théâtre du Châtelet en 2017, dans une mise en scène de Thomas Jolly, une direction musicale de Laurent Campellone et une production de l'Opéra-Comique.

Argument

Distribution originale 
Version du

Airs

Acte I

Acte II

Acte III

Discographie 
Enregistrement (en français) de la firme anglaise Opera Rara, 2014, avec Sarah Connolly (Fantasio), Brenda Rae (Elsbeth), Victoria Simmonds (Flamel) Russell Braun (Le Prince), Neal Davies (Sparck) and Brindley Sherratt (Le Roi), Orchestre de l'âge des Lumières, Sir Mark Elder

Notes et références

Liens externes 
 
 

Opéra bouffe
Opéra français
Opéra des années 1870
Œuvre de Jacques Offenbach